Севский кремль, Малый город, Городок — самая древняя и наиболее укреплённая часть Севска, история которой прослеживается с XII века.

Севский кремль находился на высоком холме-останце при слиянии рек Марицы и Сева. Укрепления древнерусской эпохи имели вид трапеции и были окружены валом. Очевидно, крепость возникла на месте более древних поселений юхновской и роменской культур, поскольку материалы из этих эпох были обнаружены в разрезе вала. Археологические исследования, согласно которым древнерусское укреплённое поселение возникло в середине XII века, подтверждают данные Ипатьевской и Воскресенской летописей, где Севск впервые упоминается под 1146 годом.

После вхождения в состав Русского государства по итогам русско-литовской войны 1500—1503 годов, Севск в течение XVI и XVII веков являлся его важнейшей крепостью на юго-западных рубежах. В годы царствования Ивана Грозного Севскую крепость значительно укрепили и расширили. К югу от Севского кремля располагался окольный город, именуемый «Большим городом». Он был защищён острогом – деревоземляным укреплением. Гарнизон Севска был усилен служилыми людьми (стрельцами, казаками и так далее), которые создали здесь Казачью слободу.  В 1604 году крепость перешла на сторону Лжедмитрия I.

В Смутное время укрепления Севска сильно пострадали в ходе боёв, но уже в 1620-х годах были отреставрированы и усилены, поскольку граница с Речью Посполитой в результате Деулинского перемирия пролегала в непосредственной близости. Мощные стены Севской крепости помогли немногочисленному гарнизону в полтысячи человек выстоять в ходе трёхнедельной осады Севска польско-литовским войском в марте 1634 года на заключительном этапе Смоленской войны. В дальнейшем крепость дважды выдержала нападения крымских татар, а в феврале 1664 года — нападение одного из польских отрядов во время похода короля Яна II Казимира.

Особое развитие кремль получил при Петре I, став центральным пунктом общей системы укреплений всего города и получив название Городок. Делалось это ввиду угрозы шведского нападения в Северной войне. Дубовые стены Севской крепости высотой 6 метров стояли на высоком земляном валу. У кремля было несколько башен, самой высокой из которых была проездная башня Пречистенская, достигавшая в высоту 40 метров. За валом был выкопан ров. На территории крепости располагались склады, чаны для хранения воды. К реке Сев вёл тайник протяжённостью 50 метров. Из Городка по крытому мосту можно было попасть в Большой город, укрепления которого состояли из земляного вала и установленного на нём бревенчатого частокола. Протяжённость стен Большого города составляла около 3 км. К югу он был защищён ещё одной линией укреплений, получившей название Третий город.

В 1718 году сильный пожар частично уничтожил укрепления Севска. После этого их уже не восстанавливали, поскольку шведская угроза миновала, а крымское пограничье Российского государства отодвинулось далеко на юг. В настоящее время севский Городок — место проведения городских праздников.

См. также 
 Севский разряд
 Петропавловская церковь (Севск)
 Троицкий монастырь (Севск)

Примечания

Литература 
 Куза А. В. Древнерусские городища X–XIII вв. Свод археологических памятников. — , 1996. — С. 103
 Мерников А. Г., Крепости России. Большая энциклопедия. Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2012. — С. 176-177

Севск
Кремли
Городища Брянской области